Sprint žen na Mistrovství světa v biatlonu 2017 se konal v pátek 10. února jako zahajovací ženský závod biatlonu v lyžařském středisku Biathlon Stadium Hochfilzen. Zahájení sprintu proběhlo v 14:45 hodin středoevropského času. Závodu se zúčastnilo celkem 101 závodnic. 

Obhájkyní titulu byla Tiril Eckhoffová z Norska, jež si oproti předchozímu šampionátu pohoršila a v cíli skončila na 13. pozici. 

Před závodem suspendovala Mezinárodní biatlonová unie (IBU) ruskou biatlonistku Jekatěrinu Glazyrinovou pro podezření z dopingu. Na startu ji zastoupila Irina Usluginová.

Mistryní světa se stala česká biatlonistka Gabriela Koukalová, pro kterou to byla první medaile z tohoto šampionátu a po titulu ve smíšené štafetě z finského Kontiolahti celkově druhá zlatá medaile z MS. Navázala tak na  Kateřinu Holubcovou z roku 2003 a Romana Dostála z roku 2005 jako třetí český biatlonista, jenž vybojoval zlatou medaili z individuálního závodu světového šampionátu. 

Stříbro brala německá závodnice Laura Dahlmeierová, pro kterou to byla celkově devátá medaile z mistrovství, z toho druhá zlatá. Bronz získala Francouzka Anaïs Chevalierová, pro kterou to znamenalo stejně jako pro Dahlmeierovou druhý cenný kov z Hochfilzenu.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2017